Бозджаада:

 Бозджаада — небольшой остров в северной части Эгейского моря.
 Бозджаада — город и район в провинции Чанаккале (Турция).